Tuskegee (Alabama)
Tuskegee Airmen
Tuskegee (álbum), por Lionel Ritchie

Desambiguação